Krottendorf ist der Name folgender Orte:

 Krottendorf bei Neuhaus, Ortschaft (Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach) und Katastralgemeinde von Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Krottendorf bei Güssing, Ortschaft und Katastralgemeinde von Güssing, Bezirk Güssing, Burgenland
 Krottendorf (Gemeinde Lavamünd), Ortschaft der Marktgemeinde Lavamünd, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Krottendorf (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee), Ortschaft der Gemeinde St. Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Krottendorf (Gemeinde Wernberg), Ortschaft von Wernberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Krottendorf (Gemeinde Haag), Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadt Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Krottendorf (Gemeinde Oed-Oehling), Ortsteil von Oed-Oehling, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Krottendorf (Gemeinde Bachmanning) Ortschaft der Gemeinde Bachmanning, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Krottendorf (Gemeinden Kematen, Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, und Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Krottendorf (Gemeinde Kirchham), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Krottendorf (Gemeinde Rohr), Ortschaft der Gemeinde Rohr im Kremstal, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Krottendorf (Graz), Siedlung im 15. Bezirk Wetzelsdorf von Graz, Steiermark
 Krottendorf an der Laßnitz, Ortschaft und Katastralgemeinde (Krottendorf) von Groß Sankt Florian, Steiermark
 Krottendorf (Gemeinde Heiligenkreuz), Ortschaft bei Wutschdorf, Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen (ehem. Sankt Ulrich am Waasen), Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Krottendorf (Gemeinde Kapfenberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Krottendorf (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin), Ort bei Salza, in Mitterberg und Sankt Martin am Grimming, Bezirk Liezen, Steiermark
 Krottendorf bei Ligist, Ortschaft und Katastralgemeinde (Krottendorf) von Krottendorf-Gaisfeld, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Krottendorf im Saßtal, Ortschaft und Katastralgemeinde (Krottendorf) von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Krottendorf (Steiermark), Ortschaft und Katastralgemeinde von Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark (ehemalige Gemeinde)
 deutscher Name von Békásmegyer, heute im III. Budapester Bezirk, Ungarn

Gebäude:
 Schloss Krottendorf, in Kapfenberg

Krottendorf ist der Familienname von:
 Ida Krottendorf (1927–1998), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Crottendorf (Begriffsklärung)
 Grottendorf